Antonio Pinto peut désigner :
 António de Sousa Marinho e Pinto (1950-), un juriste et un homme politique portugais ;
 António Pinto (1966-), un coureur de fond portugais ;
 Antonio Pinto (1967-), un compositeur brésilien de musique de film ;
 Antonio Pinto Salinas (1915-1953), un poète et homme politique vénézuélien.